Кубок Митропы 1992 — 50-й и последний розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие четыре команды из Венгрии, Италии, Чехословакии и Югославии.

Победу в соревновании одержал югославский клуб «Борац», который в финале обыграл венгерский БВСК в серии пенальти со счётом 5:3 (основное время матча завершилось со счётом 1:1).

Полуфиналы 

|}

Финал 

|}

Лучшие бомбардиры

Примечания

Литература

Ссылки 
 Кубок Митропы 1992 на сайте RSSSF
 Кубок Митропы 1992 на сайте Wildstat.ru
 Кубок Митропы на сайте Labdarugoadattar.hu
 Evropski trofej

1992
Футбол в Европе в 1992 году